Жакоб може да се отнася за:
 Франсоа Жакоб (р.1920), френски биолог
 Ирен Жакоб (р.1966), френска актриса